Fotão ou fóton pode ser:

Fotão, ou fóton como uma partícula elementar mediadora da força eletromagnética.
Fóton (Marvel Comics), é um personagem

Desambiguação